Immanuel Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Immanuel Baptist Church (Newton, Massachusetts), von Henry Hobson Richardson
 Immanuel Baptist Church (Rochester, New York), ID-Nr. 01001566
 Immanuel Baptist Church (Salt Lake City), ID-Nr. 78002668
 Immanuel Baptist Church (Yangon), Myanmar